Földrajz
Kozan, város a mai Törökországban, Adana tartományban, az egykori Szisz helyén, amely 1199-től 1375-ig a Kilikiai Örmény Királyság (Kis-Örményország) fővárosa volt. és amelynek már csak romjai találhatóak.
Kozan, törökországi falu Antalya tartományban
Kozan, törökországi falu Adıyaman tartományban
Kozan, törökországi körzet Adana tartományban
Kozani gát, egy töltés gát a Kilgen-folyón Adana tartományban, Törökországban 8 km-re Kozantól.
Kozan, falu az Észak-ciprusi Török Köztársaságban, görög neve: Λάρνακας της Λαπήθου
Kozan, albániai falu Elbasan megyében
Lásd még
Kózan (egyértelműsítő lap)
Kozani (egyértelműsítő lap)